Бумбокс:
 Бумбокс — український фанкі-ґрув гурт.
 Бумбокс (пристрій) — тип переносного аудіоцентра.
 BoomBox — американський рок-гурт.
 «Boombox» (альбом) — альбом реміксів австралійської акторки і співачки Кайлі Міноуг